Frederik VI kan zijn:
 Frederik VI van Neurenberg, laatste burggraaf van Neurenberg (1398-1427) en (als Frederik I) keurvorst van Brandenburg (1415-1440)
 Frederik VI van Bayreuth, vorst van Bayreuth (1398/1420-1440)
 Frederik VI van Baden-Durlach, markgraaf van Baden-Durlach (1659-1677)
 Frederik VI van Denemarken, koning van Denemarken (1808-1839) en Noorwegen (1808-1814)
 Frederik VI van Hessen-Homburg, landgraaf van Hessen-Homburg (1820-1829)